La Revue Flaubert est éditée par le Centre Flaubert de l'université de Rouen (laboratoire CÉRÉdI, Centre d'études et de recherche "Éditer-Interpréter"). 

Elle a été créée en 2001. Elle paraît une fois l'an, sur le site Flaubert, où l’on trouve également un Bulletin d’informations sur l’actualité flaubertienne (agenda, ventes, vient de paraître). La revue est en lecture et téléchargement gratuit. 

Yvan Leclerc en est le responsable administratif ; chaque numéro est confié à un(e) directeur(trice) scientifique invité(e), dont les travaux sont liés au thème du numéro. 

Page d'accès à la liste des différents numéros. 

La revue applique les règles proposées par le Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale.

Numéros parus 
Revue Flaubert 1, 2001 : Autour du t. IV de la Correspondance de Flaubert, Bibliothèque de la Pléiade, 1998.

Revue Flaubert 2, 2002
Flaubert :Œuvres de jeunesse, t. I des Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, 2001.

Revue Flaubert 3, 2003
Les apports de l'informatique et de l'internet aux nouvelles formes d'édition, de lecture et d'interprétation des textes flaubertiens.
Numéro dirigé par Jean-Benoît Guinot et Yvan Leclerc.

Revue Flaubert 4, 2004
Flaubert et les sciences.
Numéro dirigé par Florence Vatan.

Revue Flaubert 5, 2005
Flaubert et la politique.
Numéro dirigé par Dolf Oelher.

Revue Flaubert 6, 2006
Flaubert, rêves, rêveries, hallucinations.
Numéro dirigé par Chiara Pasetti.

Revue Flaubert 7, 2007
Flaubert et la philosophie.
Numéro dirigé par Jacques Goetschel.

Revue Flaubert 8, 2008
Madame Bovary, encore.
Numéro composé par Yvan Leclerc, avec la collaboration de Juliette Azoulai.

Revue Flaubert 9, 2009
Flaubert et la confusion des genres.
Numéro dirigé par Sandra Glatigny, avec la collaboration de Juliette Azoulai.

Revue Flaubert 10, 2010
Animal et animalité chez Flaubert.
Numéro dirigé par Juliette Azoulai.

Revue Flaubert 11, 2011 
Fictions du savoir, savoirs de la fiction dans Bouvard et Pécuchet
Numéro dirigé par Yvan Leclerc.

Revue Flaubert 12, 2012 
«Gustave avant Flaubert: les années de jeunesse à l’Hôtel-Dieu de Rouen»
Numéro dirigé par Joëlle Robert.

Revue Flaubert 13, 2013 
«Les dossiers documentaires de Bouvard et Pécuchet» : l’édition numérique du creuset flaubertien.
Numéro dirigé par Stéphanie Dord-Crouslé.

Revue Flaubert 14, 2015 
«Écrire avec Flaubert aujourd'hui», rencontres « Flaubert dans la ville », 17-, Rouen, organisées par Sandra Glatigny et Yvan Leclerc.
 Revue Flaubert 15, 2017
Bouvard et Pécuchet, roman et savoirs: l’édition électronique intégrale des manuscrits

Colloque de Rouen, 7-. Numéro réuni par Yvan Leclerc.

Revue Flaubert 16, 2018

Flaubert et le «mythe perdu» de la prostitution.

Numéro dirigé par Éléonore Reverzy.

 Revue Flaubert, n° 17, 2018

Flaubert sans frontières. Les traductions des œuvres de Flaubert

Ce numéro réunit les actes du colloque qui a suivi la mise en ligne de la base de données « Flaubert sans frontières »
Numéro dirigé par Florence Godeau et Yvan Leclerc

 Revue Flaubert, n° 18, 2019

Bouvard et Pécuchet et l'agriculture

Numéro dirigé par Stéphanie Dord-Crouslé et Éric Le Calvez

Lien externe 
  Site Flaubert

Revue littéraire francophone
Gustave Flaubert